Pimpinella orientalis är en flockblommig växtart som beskrevs av Antoine Gouan. Pimpinella orientalis ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
orientalis